

Rosario de Lerma - um município da província de Salta, na Argentina.

Lerma (Espanha) - um município na província de Burgos, Castela e Leão, Espanha.

Lerma (Itália) - uma comuna italiana na província de Alexandria, no Piemonte.

Lerma (México) - um município do estado do México, no México.
 Rio Lerma - um rio no México.

Desambiguações de topônimos